Premiér má více významů:

 předseda vlády – politická funkce, hlava vlády,
 Premier (motocykl) – motocykl vyráběný v předválečném Československu,
 Premier (hudební skupina) – česká hudební skupina, 
 Premiér (seriál) – sitcom televize TV Barrandov z roku 2019.

Podobné výrazy 
 Premier

Externí odkazy